Tomils ist
 der deutsche Name des Dorfes und ehemaligen Gemeinde Tumegl/Tomils im Domleschg, Kanton Graubünden, Schweiz
 der Name der ehemaligen politischen Gemeinde Tomils GR, die am 1. Januar 2009 aus der Fusion der Gemeinden Feldis/Veulden, Scheid, Trans sowie Tumegl/Tomils entstanden ist und anfangs 2015 mit weiteren Gemeinden zu Domleschg fusionierte